Doublet ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Doublet (geb. um 1528; gest. nach 1582), französischer Dichter
 Jean Doublet (Korsar) (1655–1728), französischer Korsar
 Marie Anne Doublet (1677–1771), französische Literatin und Salonnière
 Pierre Jean Louis Ovide Doublet (1749–1824), französischer Politiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 The Doublets, Felsen in Ostantarktika
 Doublé, Plattieren von Gold